

Patronyme
 François Mireur, (1770-1798), était un militaire français.
 Frédéric Mireur, (1834-1919), était un historien et archiviste français.
 Hippolyte Mireur, (1841-1914), était un médecin et homme public marseillais.

Homonymie
Homonymie de patronyme